Braunia är ett släkte av bladmossor. Braunia ingår i familjen Hedwigiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Braunia